Evdokiya Germanova – attrice russa
 Marija Germanova – attrice e regista russa
 Silvija Germanova – ex cestista bulgara